F 809 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Dubois (1951), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.
 Hr. Ms. Van Kinsbergen (1980), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.